Покушение на Россию:

 «Покушение на Россию» (Assassination of Russia) — документальный фильм 2002 года по книге Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию» с использованием материалов телекомпании НТВ. Имеются версии на русском и на английском языках.
 «Покушение на Россию» — книга Сергея Георгиевича Кара-Мурзы, выпущенная в 2003 году издательством «Русский дом». ISBN 5-901505-05-0.